Андрей Новак:
 Новак, Андрей Юрьевич (род. 1988) — украинский футболист.
 Новак, Андрей Яремович (род. 1973) — украинский экономист, политолог, общественный деятель.